Amphios () ist in der griechischen Mythologie:

 Amphios (Sohn des Merops), Bruder des Adrastos, im Trojanischen Krieg von Diomedes getötet
 Amphios (Sohn des Selagos), im Trojanischen Krieg von Aias dem Telamonier getötet